Carmen Déa é um cantora de música popular brasileira.

Cantores do Espírito Santo